L'expression Empire Awards 2002 peut faire référence à :

 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2002
 la  des Empire Awards, qui a eu lieu en 2003 et honora des films sortis en 2002 aux États-Unis